Gauricus ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südlich des Mare Nubium, südlich des Kraters Pitatus (Mondkrater) und östlich von Wurzelbauer. Der Krater ist sehr stark erodiert, das Innere ist weitgehend eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem italienischen Bischof und Astronomen Lucas Gauricus offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Gauricus auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)